Jani Salo (ur. 1974) – fiński skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1994/1995, kiedy zajął 82. miejsce w klasyfikacji generalnej. Startował głównie w Pucharze Kontynentalnym.

Największym sukcesem tego zawodnika jest złoty medal mistrzostw świata juniorów wywalczony drużynowo w Vuokatti.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
sezon 1991/1992: -
sezon 1992/1993: -
sezon 1994/1995: 82
sezon 1995/1996: -
sezon 1997/1998: -

Mistrzostwa świata juniorów 
Drużynowo
1992 Vuokatti (FIN) – złoty medal

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Fińscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1974